Bayan (organisatie), een politieke organisatie in de Filipijnen 
Bayan (onderdistrict), Indonesië
Bayan (China), een gemeente in China
 Bayan (Lombok Utara), Indonesië
 Bayan (Purworejo), Indonesië
Bayán, het geheel van de werken van de Báb, waarvan de belangrijkste de Perzische Bayán is

Zie ook 
 Bajan (doorverwijspagina)